HVM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hvammstangi (Islanda)